Příjmení Bartík nese více osobností:

 Heda Bartíková (* 1944) – česká redaktorka, novinářka a spisovatelka
 Josef Bartík (1897–1968) – československý generál a zpravodajský důstojník 
 Svatopluk Bartík (* 1975) – český komunální politik

Česká příjmení